En 1678, l'empereur Léopold Ier du Saint-Empire a enfin un fils à qui, en signe d'Action de Grâce, il donne le prénom inusité du père nourricier du Christ. Vingt-et-un ans plus tard, l'archiduc-héritier Joseph a une fille qu'il prénomme Marie-Josèphe et qui transmettra son prénom à ses descendantes notamment dans les Maisons de Saxe, d'Espagne et d'Autriche.

Les nom et prénoms « Marie-Josèphe de Saxe » peuvent désigner plusieurs princesses de la maison de Saxe, prénommées ainsi en l'honneur de l'Marie-Josèphe d'Autriche, elle-même fille de l'empereur Joseph Ier du Saint-Empire, épouse de l'Electeur de Saxe et roi de Pologne Auguste III de Pologne : 
 Marie-Josèphe de Saxe (1731-1767), épouse du dauphin Louis, mère des rois Louis , Louis  et Charles  ;
 Marie-Josèphe de Saxe (1803-1829), épouse de Ferdinand  d’Espagne, reine d’Espagne ;
 Marie-Josèphe de Saxe (1867-1944), épouse d’Othon de Habsbourg-Lorraine (1865-1906), mère de l’empereur Charles  d’Autriche.